

Persone
 Alberto Fratini (1953) – compositore, musicista e cantante italiano di musica popolare e genere folk
 Cristina Fratini, nome anagrafico di Cristina Annino (1941-2022) – scrittrice italiana
 Emanuele Fratini (1981) – giocatore di calcio a 5 italiano
 Federico Fratini (1828-1877) – patriota e politico italiano
 Gaio Fratini (1921-1999) – poeta, giornalista scrittore e critico televisivo italiano
 Leto Fratini (1911-1943) – scultore italiano
 Marco Fratini (1966) – giornalista e scrittore italiano
 Patrizia Fratini (1961) – ex ginnasta italiana
 Renzo Fratini (1944) – arcivescovo cattolico italiano
 Sara Fratini (1985) – artista, illustratrice, street artist e curatrice d'arte venezuelana
 Sara Fratini (1990) – calciatrice italiana, di ruolo attaccante

Altro
 Palazzo Fratini – edificio storico-civile nella frazione di Castelmuzio, comune di Trequanda, provincia di Siena